Jméno a příjmení Ivan Daniš má více nositelů:

 Ivan Daniš (atlet) – československý atlet, reprezentant ČSSR v 70. letech 20. století
 Ivan Daniš (politik) (1943–???) – slovenský a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za HZDS